Lanzenberger ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Lanzenberger (1897–1989), deutscher Kunstmaler
 Wolfgang Lanzenberger (* 1959), deutscher Regisseur, Autor und Kameramann